Глушко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Белозерском районе Вологодской области России.
Административный центр — деревня Глушково.

География 
Сельское поселение расположено на востоке района, на юго-восточном берегу Белого озера. Граничит:
 на западе с Куностьским сельским поселением и с городским поселением город Белозерск,
 на юге с Антушевским сельским поселением Белозерского района,
 на юго-востоке с Алёшинским сельским поселением Кирилловского района,
 на востоке с Липовским сельским поселением Кирилловского района (граница проходит по реке Шексне).

По территории сельского поселения протекает река Понжа.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Глушковский сельсовет за исключением деревень Силькино, Маслово, Ямская и хутора Карголом, которые вошли в состав городского поселения Белозерск.

Население 

По оценке Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области население Глушковского сельского поселения на 1 января 2010 года составляло 650 человек, по итогам переписи 2010 года — 535 человек.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Глушковского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 34 населённых пункта, в том числе
33 деревни,
1 посёлок.

Органы власти 
2 августа 2005 года решением Совета Глушковского сельского поселения принят Устав Глушковского сельского поселения.

Глава поселения избирается гражданами, проживающими на территории поселения и обладающими избирательным правом, сроком на четыре года.

Сельский Совет депутатов состоит из 7 депутатов, избираемых населением поселения на муниципальных выборах сроком на 4 года. Полномочия председателя Совета исполняет Глава поселения, обладающий правом решающего голоса. Совет поселения наделяется правами юридического лица.

Примечания

Ссылки 
 Глушковское сельское поселение на сайте Белозерского района

Муниципальные образования Белозерского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области